Mulder är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Catharina Mulder
 Charles Mulder
 Eduard Mulder (1832–1924), nederländsk kemist
 Eefke Mulder
 Erwin Mulder
 Gerardus Johannes Mulder (1802–1880), nederländsk biokemist
 Karen Mulder
 Lau Mulder
 Lodewijk Mulder (1822–1907), nederländsk författare
 Mandy Mulder
 Mia Mulder
 Michel Mulder
 Ronald Mulder
 Teun Mulder

Nederländska efternamn